Pedrinho est le surnom de :

 Pedrinho (1957-), Pedro Luís Vicençote, joueur de football brésilien né, ayant participé à la coupe du monde de football de 1982 ;
 Pedrinho (1976-), José Pedro Santos, joueur de football brésilien ;
 Pedrinho (1977-), Pedro Paulo de Oliveira, joueur de football brésilien ;
 Pedrinho (1985-), Pedro Miguel da Silva Rocha, joueur de football portugais ;
 Pedrinho (1998-), Pedro Victor Delmino da Silva, joueur de football brésilien, évoluant  au Chakhtar Donetsk ;
 Pedrinho (2002-), Pedro Henrique Azevedo Pereira dit Pedrinho, footballeur brésilien.